

Лучани — село, Львівська область, Стрийський район
 Лучани —  східнослов'янське плем'я, яке згадує візантійський імператор Костянтин VII Багрянородний у середині Х століття, що проживало ймовірно у Західній Волині зі столицею у Луцьку («Лучеську»)

Лучани — (, , , ) — західнослов'янське плем'я, яке жило на берегах річки Огрже у Чеському гірському масиві